Поды — название населённых пунктов.

Россия 
 Поды — село в Черноярском районе Астраханской области.
 Поды — хутор в Брюховецком районе Краснодарского края
 Поды — село в Хомутовском районе Курской области.

Украина 
 Поды — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Поды — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Поды — село в Чугуевском районе Харьковской области.
 Поды — село в Алёшковском районе Херсонской области.

См. также 
 Пады